Amplificatie kan meerdere betekenissen hebben:
 Amplificatie (taalkunde)
 Amplificatie (biologie)
 Amplificatie in de elektrotechniek, zie versterker (elektronica)